Кра́снинский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на западе Смоленской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Красный.

География 
Территориально район граничит: на севере с Руднянским районом, на востоке со Смоленским районом, на юге с Монастырщинским районом, на западе с Белоруссией. Площадь территории — 1507,7 км².

В основном район расположен в пределах Смоленско-Краснинской возвышенности. В северной части протекает Днепр с притоком Мерея. Почвы в районе дерново-среднеподзолистые, формирующиеся на лёссовидных суглинках, песках и супесях. Леса занимают 29,3 % территории.

История 
Первоначально Краснинский уезд создан в 1775 году. В 1796 году уезд упразднён, в 1802 году создан вновь. С 1929 года на территории бывших Краснинского и Оршанского уездов Смоленской губернии образован Краснинский район. В 1963 году район снова упразднён, территория присоединена к Смоленскому району. Восстановлен в окончательном виде 1965 году.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях — в пгт Красный ( чел.,  г.) — проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 4 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 3 сельских поселения:

Первоначально Законом Смоленской области от 1 декабря 2004 года было создано 13 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 12 сельских поселений. Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года, с 5 июня 2017 года были упразднены 9 сельских поселений: Красновское (включено в Гусинское сельское поселение); Викторовское, Волоедовское, Глубокинское, Нейковское, Октябрьское и Павловское  (включены в Малеевское сельское поселение); Маньковское и Волковское сельские поселения  (включены в Мерлинское сельское поселение).

Населённые пункты 
В Краснинском районе 182 населённых пункта, в том числе 1 городской населённый пункт (посёлок городского типа Красный) и 181 сельский населённый пункт.

В 2010 на территории района была упразднена деревня Кобзево.

Экономика 
Преобладает сельское хозяйство, специализирующееся на мясомолочном животноводстве, картофелеводстве, льноводстве. Промышленность: обрабатывающие производства (производство готовых металлических изделий, производство текстильных изделий, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство пищевых продуктов, производство мебели). Промышленные предприятия расположены в пгт.Красный и деревне Гусино.

Транспорт 
Железнодорожная магистраль «Москва—Брест». Автодороги: , Гусино - Красный - Смоленск.

Достопримечательности и культура 
27 сентября 2009г в п. Красный открыта Аллея Героев. Краеведческий музей.

Люди связанные с районом

Известные личности 
  Мишуренко, Андроний Афанасьевич — полный кавалер Ордена Славы (деревня Подберезье)
 Лозовский, Александр Борисович — командующий корпусом (деревня Голенищево)
 Нестеренков, Александр Тимофеевич — преподаватель физики, Чемпион Европы по гиревому спорту, тренер. (п. Красный)
 Попов, Александр Николаевич — земский деятель, просветитель, депутат Государственной думы I созыва от Смоленской губернии.
 Шлапаков, Иван Романович (1909—2001) — один из организаторов и руководителей партизанского движения во время Великой Отечественной войны (деревня Самсоны)

Герои Советского Союза 
  Андреенков, Николай Никонович (деревня Красатинка)
  Гореленков, Алексей Иванович (деревня Кончинка)
  Киргетов, Исаак Ананьевич (деревня Высокий Холм)
  Кравцов, Илья Павлович (деревня Потощино)
  Малихов, Анатолий Наумович (село Красное)
  Миненков, Василий Семёнович (село Сусловичи)
  Моисеенков, Григорий Петрович (деревня Середнёво)
  Петухов, Иван Дмитриевич (деревня Слобода)
  Царёв, Александр Кондратьевич (деревня Николаевка)

Герои Социалистического Труда 
  Андрюхина, Мария Фёдоровна (посёлок Красное)
  Зверев, Алексей Васильевич (посёлок Ольша)
  Логинов, Василий Григорьевич (деревня Бабиничи)
  Тюрин, Николай Максимович (деревня Кислое)

Примечания

Ссылки 

 Памятники архитектуры Краснинского района
 Энциклопедия Смоленской области